Blauwestad (project), een woongebied in Oost-Groningen
 Blauwestad (dorp), een dorp dat daarvan deel uitmaakt
 BlauweStad.nl, een schaatsploeg
 Meerdere steden hebben als bijnaam de Blauwe stad zoals Chefchaouen in Marokko en Jodhpur in India.